В списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Эфиопии значатся  (на 2013 год). Общий список всемирного наследия на  год включает в себя . Таким образом, доля объектов Эфиопии в мире составляет примерно .

Список 
В данной таблице объекты расположены в порядке их добавления в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Географическое расположение объектов

Кандидаты в список 
В таблице объекты расположены в порядке их добавления в предварительный список. В данном списке указаны объекты, предложенные правительством Эфиопии в качестве кандидатов на занесение в список всемирного наследия.

Географическое расположение кандидатов 

</center>

Ссылки 

 Официальный сайт ЮНЕСКО. Список объектов всемирного наследия в Эфиопии
 Список объектов всемирного наследия на русском языке

Эфиопия
Всемирное наследие в Эфиопии